Osoby o tym nazwisku:
 Ernst Maisel – niemiecki wojskowy
 Witold Maisel – polski prawnik, historyk prawa